

Жінки 
 Томашова Тетяна Іванівна (* 1975) — російська легкоатлетка, дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка Олімпийських ігор (2004 та 2012 роки).

Чоловіки 
 Томашов Юрій Васильович (1929—2019) — радянський і російський конструктор, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської і Державної премій.

 Томашов — село, громада округу Сенець, Братиславський край, південно-західна Словаччина.